Рейд на Казатин, также Сражение при Казатине и Казатинское окружение — рейд польской кавалерии 25 — 27 апреля 1920 года во время польско-советской войны.

В результате рейда примерно в 160 километрах за линией фронта польская 1-я кавалерийская дивизия смогла захватить Казатин — крупный железнодорожный узел и склад снабжения Красной армии.

Сражение привело к расстройству советских 12-й и 14-й армий Юго-Западного фронта. Красная армия потеряла примерно две дивизии и большое количество оружия и припасов; примерно 8 000 советских солдат попали в плен. Всё это позволило польским войскам вскоре захватить Киев. Рейд считается примером блицкрига до появления танковых войск.

Результат 
Рейд окончился полным успехом поляков. 1-й кавалерийской дивизии (ком. Ян Ромер) удалось пройти в тыл 12-й советской армии, разрушить её южное крыло и отрезать его от 14-й советской армии. Кроме того, красные потеряли всю 44-ю стрелковую дивизию и 1-ю стрелковую бригаду советской 58-й стрелковой дивизии.

Захватив Казатин, польские войска заняли один из важнейших железнодорожных узлов в этом районе и склад снабжения всей армии. В дополнение к примерно 8 000 солдат, взятых в плен, польская армия захватила 500 лошадей, 200 повозок, 120 паровозов (из них 25 % исправных), более 3 000 железнодорожных вагонов, 30 единиц артиллерии, бронепоезд и 7 санитарных поездов. Кроме того, было взято 170 пулемётов, несколько десятков автомобилей и большое количество техники и материалов. Одним из самых странных трофеев был верблюд, захваченный 14-м уланским полком. Сначала солдаты хотели взять животное с собой в качестве талисмана, но в конце концов решили подарить его Варшавскому зоопарку.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

1920 год на Украине
Апрель 1920 года
Сражения Советско-польской войны
Конфликты 1920 года